Машо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Машо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Гійом де Машо (Guillaume de Machaut, близько 1300 — квітень 1377) — французький поет і композитор.